Człowieczy los – piosenka Anny German, wydana w 1970 roku.
 Człowieczy los – album Anny German, wydany w 1970 roku.